Heracles Almelo – holenderski klub piłkarski
 (5143) Heracles – planetoida

Zobacz też 
Herakles